Sorrowburn jest pierwszym studyjnym albumem fińskiej grupy heavymetalowej Charon. „Sorrowburn” zostało nagrane w fińskim mieście Raahe w styczniu 1998. Album wydany przez duńską wytwórnie płytową Die Hard. Damski wokal na albumie wykonany przez Susanna Tuhkala.

Lista utworów 

Albumy Spinefarm Records
Albumy muzyczne wydane w roku 1998